Coupe des Alpes del francés, Copa de los Alpes, puede referirse a:

 Copa de los Alpes, campeonato de fútbol europeo para clubes disputado entre 1960 y 1987.
 Copa de los Alpes, carrera automovilística que se disputó de 1932 a 1971.